OKL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Oksibil (Indonesia)
 OKL – Oberkommando der Luftwaffe, comando supremo della Luftwaffe, l'aviazione militare tedesca, durante la seconda guerra mondiale.